Martignon steht für:

Geografische Objekte
 Martignon (Aosta), Weiler im Aostatal in Italien 
 Martignon (Venedig), Dorf in Venetien in Italien 
 Martignon (See), See im Nord-du-Québec in Kanada 

Namensträger
 Hector Martignon (* 1959), kolumbianischer Pianist
 Laura Martignon (* 1952), kolumbianisch-italienische Mathematikerin und Hochschullehrerin 
 Luigi Martignon (1911–1984), italienischer Maler